Il Campeonato Brasileiro Série B 2016 è stata la trentacinquesima edizione del Campeonato Brasileiro Série B.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosse in Série A 2017
      Retrocesse in Série C 2017

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate 
Campeonato Brasileiro Série A 2016
Coppa del Brasile 2016

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2016
2016